Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је савладао Марина Чилића са 6:3, 6:1, 6:4. Ово је Федереру била рекордна осма титула у појединачној конкуренцији на Вимблдону и, такође рекордна, деветнаеста гренд слем титула у појединачној конкуренцији.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту -{protennislive.com}-

Вимблдон 2017.
Вимблдон — мушкарци појединачно